Kearsarge ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kearsarge (Kalifornien)
 Kearsarge (Michigan)
 Kearsarge (New Hampshire)
 Kearsarge (Pennsylvania)

zweier Berge in New Hampshire:
 Mount Kearsarge, in Wilmot (New Hampshire) und Warner (New Hampshire)
 Kearsarge North, in Chatham (New Hampshire)
sowie

Sonstiges:
 nach einem dieser Berge benannte Schiffe der US Navy – siehe USS Kearsarge